Niemcy:
 Barleber See – dzielnica Magdeburga
 Barleber See I – jezioro
 Barleber See II – jezioro